Эль-Педросо-де-ла-Армунья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Армунья. Занимает площадь 20,26 км². Население — 258 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Информация о Эль-Педросо-де-ла-Армунья 
 Сайт Эль-Педросо-де-ла-Армунья 
 Эль-Педросо-де-ла-Армунья в проекте WikiSalamanca  

Муниципалитеты Саламанки